Grote zwarte smalboktor
 Kleine zwarte smalboktor